486 correspond à:
 l'année 486 du calendrier julien
 le 486, désignation courante du processeur Intel 80486
 le RU 486 ou mifépristone, médicament abortif

Homonymie de nombre